Зацепле́ние:
 Зацепление — понятие теории узлов.
 Зацепление () — способ и степень взаимозависимости между программными модулями.